Testa o croce – comune gioco, e tecnica per l'estrazione casuale

Film 
 Testa o croce (The George Raft Story) – film diretto da Joseph M. Newman del 1961
 Testa o croce – film diretto da Piero Pierotti del 1969
 Testa o croce – film diretto da Nanni Loy del 1982

Letteratura 
 Testa o croce – libro giallo di Judson Philips

Musica 
 Testa o croce – singolo di Jake La Furia del 2016
 Testa o croce – album dei Modà del 2019